Konstanty Rozwadowski (1814-1885) – generał armii Imperium Rosyjskiego, oberpolicmajster warszawski od marca do 12 czerwca 1861 roku, komendant wojenny Warszawy po wybuchu powstania styczniowego.
 Konstanty Rozwadowski (1875-1964) – polski dyplomata, poseł II RP w Danii i Szwecji, chargé d’affaires w Urugwaju.